Aardrijkskunde
Silva (Barcelos), plaats in Portugal
Silva (Falcón), gemeente in de Venezolaanse staat Falcón
Silva (Miranda do Douro), plaats in Portugal
Silva (Valença), plaats in Portugal

Bouwwerk
Ponte Presidente Costa e Silva, brugverbinding tussen de Braziliaanse steden Rio de Janeiro en Niterói

Merk
Silva (bier), Roemeens biermerk
Silva (Engeland), Brits historisch motorfietsmerk

Eigennaam
Silva (achternaam)
Personen met de achternaam Silva
Acácio da Silva, Portugees wielrenner
Adhemar da Silva, Braziliaans atleet
Anderson Silva, Braziliaans MMA-vechter
Aníbal Cavaco Silva, Portugees politicus
Ariclenes da Silva Ferreira, Braziliaans voetballer
Ayrton Senna da Silva, Braziliaans autocoureur
Bruno Silva, Uruguayaans voetballer
Darío Silva, Uruguayaans voetballer
David Mendes da Silva, Nederlands voetballer
David Jiménez Silva, Spaans voetballer
Eduardo da Silva, Kroatisch voetballer
Everton Ramos da Silva, Braziliaans voetballer
Fátima Silva, Portugees langeafstandsloopster
Fernanda da Silva, Braziliaans handbalster 
Frank Silva, Amerikaans acteur
Gabriel Silva, Braziliaans voetballer
Gilberto Silva, Braziliaans voetballer
Jorge da Silva, Uruguayaans voetballer en voetbalcoach
Luciano Da Silva, Braziliaans voetbaldoelman
Luiz Inácio Lula da Silva, Braziliaans politicus, 39e president van Brazilië
Marco Silva, Portugees voetbaltrainer
Maria Helena Vieira da Silva, Frans kunstschilderes
Marina Silva, Braziliaans politica en milieuactivist
Marta Vieira da Silva, Braziliaans voetbalster
Martín Silva, Uruguayaans voetballer
Nélson de Jesús Silva, Braziliaans voetballer
Silvana Lima Santiago da Silva, Braziliaans professioneel surfer
Sonja Silva, Nederlands presentatrice en actrice
Yarisley Silva, Cubaans atlete